Europamästerskapet i basket för små länder 2012, officiellt 2012 FIBA European Championship for Small Countries, var den trettonde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i San Marino och vanns av Andorra före Moldavien och Malta.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till sjundeplats
Resultatet mellan 3an och 4an i grupp B är inkluderad.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2012
Internationella sportevenemang i San Marino
2012 i San Marino
Basket i San Marino
Sportåret 2012